El Cuije kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cuije, Celaya, ort, 
 El Cuije, León, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar